Venetjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Venetjärvi (Gällivare socken, Lappland, 740875-173686), sjö i Gällivare kommun,  (13,3 ha)
Venetjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749058-173977), sjö i Gällivare kommun,  (24,7 ha)

Se även
Venejärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn